Il doppio del torneo di tennis WCT Scottsdale Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mike Leach e Jim Pugh che hanno battuto in finale Dan Goldie e Mel Purcell 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Gary Donnelly /  Mike Leach (primo turno)
 Kevin Curren /  Mike De Palmer (primo turno)

 Andy Kohlberg /  Robert Van't Hof (quarti di finale)
 Mike Leach /  Jim Pugh (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WCT Scottsdale Open 1987